

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dobrzykowo – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Dobrzykowo – przysiółek wsi Garbno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Inne 
 Dobrzykowo – zlikwidowana wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty